Пётр Па́влович Шре́йбер (1841—1903) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.

Биография 

Ученик Императорской Академии художеств (1860—1869). Получил медали Академии художеств: малая серебряная (1863), большая серебряная (1864). Звание классного художника 3-й степени (1869). Звание классного художника 2-й степени (1872) за «проект православной церкви о 3 отдельных приделах для кладбища». Звание классного художника 1-й степени (1877) за программу «Вокзал в парке вблизи столицы». Звание академика (1881) за программу «Проект богадельни на 60 женщин и 30 мужчин с школами на 45 мальчиков и 45 девочек».

Работал в Техническо-строительном комитете МВД (1874—1889).

Перестраивал дома В. Б. Фредерикса (Почтамтская, 23 — Конногвардейский пер., 8, 1875), С. П. фон Дервиза (Английская набережная, 34, 1885, Галерная, 33, 1890) в Петербурге; участвовал в строительстве зданий Шлиссельбургских пороховых заводов, построил дачу А. Н. Еракова в Ораниенбауме, здание телефонной компании в Ревеле, первый железнодорожный вокзал в Екатеринбурге.

Известные проекты:
 Дача А. Н. Еракова. Ломоносов. Богумиловская ул., 10 (1871)
 Дом В. Б. Фредерикса (перестройка). Конногвардейский пер., 8 — Почтамтская ул., 23 (1875)
 Первый железнодорожный вокзал в Екатеринбурге (1878)
 Особняк С. П. фон Дервиза (перестройка). Английская наб., 34 (1885)
 Особняк С. П. фон Дервиза (перестройка). Галерная ул., 33 (1885—1890)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга